Жозеф Гонсалес:
 Гонсалес, Жозеф (род. 1941) — французский боксёр.
 Гонсалес, Жозеф (1907—1984) — французский футболист.